El término saco puede referirse a:

Embalaje

Saco, recipiente similar a una bolsa.
Saco de papel, embalaje fabricado en papel de alta calidad y gramaje.
Saco de malla, embalaje de plástico en forma de malla.

Biología
Saco aéreo, órganos que poseen las aves.
Saco amniótico, cubierta de dos membranas que cubre al embrión. 
Saco embrionario, parte del óvulo que lleva las células embrionales femeninas de los vegetales.
Saco escrotal, conjunto de envolturas que cubre y aloja a los testículos.
Saco fecal, bolsa mucosa resistente y blanquecina que encierra en su interior las deyecciones de ciertos pollos.
Saco lagrimal, conducto que conecta los conductos lagrimales, que drenan las lágrimas.
Saco viscoso, producto secretado por el clitellum de los anélidos.
Saco vitelino, anexo embrionario que transporta nutrientes y oxígeno hacia el embrión.
Saco vocal, membrana flexible de la piel que poseen la mayoría de los anuros macho.

Indumentaria
Vestido saco, indumentaria femenina similar a un saco. 
Saco, prenda que se ponían los antiguos como penitencia.
Chaqueta o saco, una prenda de vestir gruesa.

Lugares
Saco (Maine), localidad estadounidense.
Saco (Montana), localidad estadounidense.
Saco (Ceiba), localidad puertorriqueña.

Otros
Saco, apellido español.
Saco, ensenada profunda en forma de saco
Saco de dormir, bolsa diseñada para dormir.
Saco de boxeo, elemento utilizado en el entrenamientos de deportes de contacto. 
Saco búlgaro equipamiento de ejercicio en forma de luna creciente 
Saco terrero, saco de tierra usado como parapeto 
Saco de Roma, saqueo realizado en Roma en 1527 por las tropas españolas y alemanas de Carlos I.
Nebulosa Saco de Carbón, nebulosa oscura en la constelación de Cruz del Sur. 
Hombre del saco, personaje del folclore infantil hispánico.
 SACO (Colombia)  – Servicio Aéreo Colombiano, hoy integrado en la aerolínea Avianca.